46-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 46-я пехотная дивизия (Российская империя)
 46-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 46-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 46-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (СССР)
 46-я пехотная дивизия (вермахт)

Кавалерийские дивизии
 46-я кавалерийская дивизия (СССР)

Танковые дивизии
 46-я танковая дивизия (СССР)

Ракетные дивизии
 46-я ракетная Нижнеднепровская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая дивизия